Lindenheim ist ein deutscher Ortsname:

(Landkreis-ABC:)
 Lindenheim, bis 1928 Lipowen, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Lipowo (Kruklanki) im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenheim, bis 1938 Lipniak (bei Farienen), Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Lipniak (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lindenheim, bis 1907 Smieszkowo, Kreis Scharnikau, Wartheland, seit 1945: Śmieszkowo (Czarnków) in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Lindenheim, Kreis Wollstein, Wartheland, seit 1945: Tuchorza Nowa in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
Lindheim (Begriffsklärung)
Lindenhain